Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság D csoportjának mérkőzéseit június 9. és június 19. között játszották. A csoportban az NSZK, Jugoszlávia, az Egyesült Arab Emírségek és Kolumbia szerepelt.

A csoportból az NSZK és Jugoszlávia jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Kolumbia is továbbjutott. A mérkőzéseken 21 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Egyesült Arab Emírségek – Kolumbia

NSZK – Jugoszlávia

Jugoszlávia – Kolumbia

NSZK – Egyesült Arab Emírségek

NSZK – Kolumbia

Jugoszlávia – Egyesült Arab Emírségek

Források 

C4